Kometnik je lahko:
 Kometnik-Jorgići (Hrvaška)
 Kometnik-Zubići (Hrvaška)